Distretti governativi della Germania, suddivisione interna a ciascun Stato federale della Germania
Circondari della Germania, suddivisione interna a ciascun Distretto governativo della Germania